Paisley  bezeichnet:
 Paisleymuster, ein Stoffmuster
 Bistum Paisley, römisch-katholisches Bistum in Schottland
 Paisley Underground, Untergenre der Rockmusik
 Saucel, ehemalige schottische Whiskybrennerei
 Paisley (Wahlkreis, Schottland), Wahlkreis für das schottische Parlament
 Paisley (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Parlament

Orte:
 Paisley, Schottland
 Paisley (Ontario), Kanada
 Paisley (Florida), USA
 Paisley (Oregon), USA

Paisley ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Paisley (1919–1996), englischer Fußballspieler und -trainer
 Brad Paisley (* 1972), US-amerikanischer Countrysänger und Songwriter 
 Eileen Paisley (* 1931), nordirische Politikerin
 Ian Paisley (1926–2014), nordirischer protestantischer Pfarrer und Politiker
 Ian Paisley, Jr. (* 1966), nordirischer Politiker und Geschäftsmann
 Kimberly Williams-Paisley (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin

Siehe auch:
 Paisley North
 Paisley South
 Lord Paisley, ein erblicher schottischer Adelstitel